Hagfors kan syfta på:

 Hagfors kommun – en kommun i Värmlands län 1971–
 Hagfors – en tätort i Hagfors distrikt i Värmland och centralort i Hagfors kommun
 Hagfors distrikt – ett distrikt i Hagfors kommun och Värmlands län 2016–
 Hagfors stad – en tidigare kommun i Värmlands län 1950–1970
 Hagfors municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Norra Råda landskommun 1939–1950
 Hagfors församling – en tidigare församling i Karlstads stift 1907–2006
 Hagfors-Gustav Adolfs församling – en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift 2006–
 Hagfors kyrka – en kyrkobyggnad i Hagfors
 Hagfors fögderi – lokala skattemyndighetens verksamhetsområde 1967–1991
 Hagfors flygplats – en regional flygplats Hagfors kommun
 Hagfors bruk – ett järnverk i Hagfors

Personer
 Erik August Hagfors (1827–1913), en finländsk körledare, kompositör och läkare
 Johan Fridolf Hagfors (1857–1931), en finlandssvensk publicist och musikkritiker
 Karl Johan Hagfors (1860–1939), en finländsk skriftställare